Mey (gemeente), een gemeente in het Franse departement Moselle (regio Lotharingen)
Doedoek of Mey, een blaasinstrument